

Cinema 
Incarnate - Non potrai nasconderti – film del 2016 diretto da Brad Peyton

Musica 
Incarnate – album dei The Obsessed del 1999
Incarnate – album dei Killswitch Engage del 2016